Села:
 Показове — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Показове — Полтавська область, Миргородський район